Mattoon (Illinois)
 Mattoon (Kentucky)
 Mattoon (Wisconsin)